Айо () — имя собственное; распространено в основном в виде фамилий.

Персоналии 
 Айо (ум. не ранее 816) — возможно, герцог Фриуля (799—816).
 Айо (род. 1980) — немецкая певица и композитор африканского происхождения.
 Айо, Бенес Христофорович (род. 1979) — латвийский коммунист и национал-большевик русско-угандийского происхождения.
 Айо, Генрих Якович (1906—1953) — государственный деятель Эстонской ССР.
 Айо, Морис (1862—1945) — французский скрипач.
 Айо, Феликс (род. 1933) — итальянский скрипач испанского происхождения.
 Айо, Эмиль (1902—1988) — французский архитектор.

См. также 
 Айе (1877—1945) — чукотский художник-косторез.